Valerga ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Hyacinth Valerga (1818–1864), italienischer römisch-katholischer Bischof in Indien, Karmelit
 Diego Valerga (* 1971), argentinischer Schachspieler
 Giuseppe Valerga (1813–1872), italienischer römisch-katholischer Bischof, Patriarch von Jerusalem